Let (escriptor), escriptor grec 
 Quint Emili Let, prefecte del pretori i revolucionari romà
 Let (militar), militar i lloctinent de Septimi Sever